Idris I (zm. 791) – władca Maroka w latach 788–791, założyciel dynastii Idrysydów
 Idris I (zm. 1232) – kalif Maroka w latach 1227–1232
 Idris I (ok. XII/XIV w.) – sułtan Kanem-Bornu w latach 1329–1353
 Idris I (1890–1983) – król Libii w latach 1951–1969